Longevelle ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Longevelle im Département Haute-Saône
Vantoux-et-Longevelle im Département Haute-Saône
Longevelle-lès-Russey im Département Doubs
Longevelle-sur-Doubs im Département Doubs